Zabelê (ave)
 Zabelê (cantora)
 Zabelê (Paraíba)

Desambiguações de topônimos